Клубов — русская фамилия. Известные носители:

 Клубов, Александр Фёдорович (1918—1944) — советский ас, участник Великой Отечественной войны, лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.
 Клубов, Борис Александрович (1932—2005) — советский геолог-нефтяник.
 Клубов, Владимир Александрович (1919—1995) — советский геолог-нефтяник.
 Клубов, Евгений Михайлович (род. 1957) — российский актёр театра и кино.